Ртищев — русская фамилия. Женская форма Ртищева.

Известные носители 
 Ртищев, Валериан Николаевич (1891—1916) — русский летчик, герой Первой мировой войны.
 
 Ртищев, Григорий Иванович (ум. 1671) — русский военный и государственный деятель.
 Ртищев, Даниил Максимович (ум. 1700) — русский военный и государственный деятель.
 Ртищев, Максим Григорьевич (ум. 1686) — русский военный и государственный деятель.
 Ртищев, Михаил Алексеевич (ум. 1677) — русский военный и государственный деятель.
 Ртищев, Никита Андреевич (род. 2000) — российский хоккеист.
 
 Ртищев, Павел Фёдорович (1886—1918) — русский военный деятель, руководитель Ставропольского офицерского восстания.
 Ртищев, Тимофей Григорьевич (ум. 1709) — русский военный и государственный деятель.

См. также 
 Ртищево — топоним.